Polegar - um dedo da mão
 Polegar (gesto)
 Polegar (banda)
 polegar (criminoso)
 Polegar (álbum de 1989)
 Polegar (álbum de 1990)
 Polegar (álbum de 1991)

Personagens 
 O Pequeno Polegar
 Pequeno Polegar (DC Comics)
 El Chapulín Colorado (personagem) - conhecido no Brasil como "Polegar Vermelho" ou simplesmente "Polegar"

Desambiguação